

Informatica 
 VMware Fusion – emulatore
 Fusion 360 – CAD 3D di Autodesk

Musica 
 Fusion – genere musicale
 Fusion Records – etichetta discografica olandese
 Fusion – album di Jimmy Giuffre del 1961
 Fusion – album dei Sawthis del 2006

Sport 
 Miami Fusion Football Club – squadra di calcio statunitense
 Philadelphia Fusion – squadra di pallacanestro statunitense

Altro 
 Fusion – videogioco del 1988
 Cucina fusion